Текс Ри́ттер  (, наст. имя: Вудворд Морис Риттер, ) — американский певец в стиле кантри и актёр, популярный с середины 1930-х по 1960-е годы. Отец Джона Риттера, дед Джейсона Риттера и . В кино играл поющих ковбоев.

В 1964 году Текс Риттер был включён в Зал славы кантри.

Ранняя жизнь 
Вудворт Морис Риттер родился в 1905 году в семье американки Марты Элизабет Мэттьюс и американца немецкого происхождения Джеймса Эверетта Риттера. Текс рос на семейной ферме в округе Панола; посещал начальную школу в Картидже и среднюю школу в Бомонте. Окончив школу с отличием, Текс поступил в Техасский университет в Остине; изучал гуманитарные науки и специализировался в управлении, политологии и экономике.

Карьера

Радио и Бродвей

Кино

Звукозапись

Поздние работы

Кампания по выборам в сенат 
В 1970 году Риттер удивил многих людей участием в Республиканских предварительных выборах от Теннесси в Сенат. Несмотря на большое признание его имени, он проиграл подавляющим большинством члену Палаты представителей Биллу Броку, который затем победил действовавшего сенатора Альберта Гора-старшего в ходе всеобщих выборов.

Личная жизнь 
Риттер был женат на актрисе Дороти Фей с 14 июня 1941 года. Пара имела двоих сыновей: Томаса Риттера и актёра Джона Риттера. Текс помог основать организацию помощи для людей с ограниченными возможностями United Cerebral Palsy после того, как стало известно о болезни Тома. Риттер и его сыновья потратили много времени на сбор средств и осведомление общественности для помощи другим больным.

Смерть 
В 1974 году Текс перенёс сердечный приступ и умер в Нашвилле, не дожив 10 дней до своего 69 дня рождения.

Его последней записью стал кавер на знаменитую статью Гордона Синклера «The Americans» . Вскоре после смерти Риттера он занял 35 место в чарте кантри. Текс Риттер был похоронен в Oak Bluff Memorial Park в Порт-Нешесе, округ Джефферсон, Техас.

Наследие 
За свой вклад в индустрию звукозаписи Риттер получил звезду на голливудской «Аллее славы» (звезда № 6631); он и его сын Джон стали первыми отцом и сыном получившим звезды за разные категории. В 1980 году Риттер был включён в  в  в Оклахома-Сити. Существует музей, названный его именем в Картейдже; также, Риттер был одним из первых, кто был включён в Зал Музыкальной Славы Техаса в том же Картейдже.

Голос Риттера принадлежит аудио-аниматронному медведю Большому Элу из «Country Bear Jamboree» в Волшебном Королевстве Уолта Диснея. Персонаж Риттера исполняет «Blood on the Saddle» и продолжает до самого финала, пока остальные персонажи пытаются заглушить его.

Фильмография

Дискография

Альбомы

Синглы

Примечания

Ссылки 

 Текс Риттер на сайте AllMusic
 Биография Текса Риттера на сайте CMT
 Биография Текса Риттера на сайте Oldies.com
 Биография Текса Риттера на сайте Зала славы кантри
 Профиль Текса Риттера на сайте TCM
 Статьи, упоминающие Текса Риттера в Британской энциклопедии
 Текс Риттер, поющий ковбой на сайте Legacy.com
 
 
 

Выпускники Техасского университета в Остине
Выпускники Колледжа гуманитарных наук Техасского университета в Остине
Кантри-музыканты США
Члены Зала славы кантри
Члены Grand Ole Opry

Исполнители Capitol Records
Исполнители Decca Records
Исполнители Shasta Records
Персоналии:Бомонт (Техас)
Умершие от инфаркта миокарда
Киноактёры США
Члены Республиканской партии США от Теннесси